A competição por equipes masculinas do tiro com arco disputou-se na Arena do Tiro com Arco do Olympic Green. A rodada de classificação aconteceu em 9 de agosto e a rodada final a 11 de agosto.

Doze equipes se classificaram para a competição: o país anfitrião, a China, as 8 melhores equipes no último campeonato mundial de tiro com arco e mais três equipes que classificaram três atletas para o individual masculino.

Rodada de classificação

Rodada eliminatória 

Disputa pela medalha de bronze:  222 – 219

Referências 
 

Eventos do tiro com arco nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008